Чертомлык:

 Чертомлык — посёлок городского типа, Орджоникидзевский городской совет, Днепропетровская область, Украина.
 Чертомлык — большая скифская могила конца 4 ст. до н. э., расположенная у села Чкалово.